Serebrjanka ist der Name

mehrerer Orte in Russland:
 in der Oblast Amur, siehe Serebrjanka (Oblast Amur)
 in der Oblast Belgorod, siehe Serebrjanka (Belgorod)
 in der Region Krasnodar, siehe Serebrjanka (Krasnodar)
 in der Oblast Kursk, siehe Serebrjanka (Kursk)
 im Rajon Luga in der Oblast Leningrad, siehe Serebrjanka (Leningrad, Luga)
 im Rajon Tichwin in der Oblast Leningrad, siehe Serebrjanka (Leningrad, Tichwin)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Serebrjanka (Nischni Nowgorod)
 im Rajon Gainy in der Region Perm, siehe Serebrjanka (Perm, Gainy)
 im Rajon Tscherdyn in der Region Perm, siehe Serebrjanka (Perm, Tscherdyn)
 in der Oblast Swerdlowsk Nowgorod, siehe  Serebrjanka (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tjumen, siehe Serebrjanka (Tjumen)
 in der Oblast Wologda, siehe Serebrjanka (Wologda)
 in der Oblast Woronesch, siehe Serebrjanka (Woronesch)

mehrerer Orte in der Ukraine:
 in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut siehe Serebrjanka (Bachmut)
 in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Serebrjanka (Rosdolne)

mehrerer Flüsse:
 Serebrjanka (Instrutsch), Nebenfluss der Instrutsch, in der Oblast Kaliningrad
 Serebrjanka (Japanisches Meer), Fluss in der Region Primorje im russischen Fernen Osten
 Serebrjanka (Chapilowka), linker Nebenfluss der Chapilowka in Moskau, Russland
 Serebrjanka (Pechorka), linker Nebenfluss der Pechorka in der Oblast Moskau, Russland
 Serebrjanka (Tschussowaja), rechter Nebenfluss der Tschussowaja in der Region Perm und der Oblast Swerdlowsk, Russland
 Serebrjanka (Utscha), linker Nebenfluss der Utscha in der Oblast Moskau, Russland
 Serebrjanka (Wolga), linker Nebenfluss der Wolga in der Oblast Twer, Russland
 Serebrjanka (Sudost), rechter Nebenfluss der Sudost, im Einzugsgebiet der Desna, Russland